Il doppio del torneo di tennis Linz Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksandar Kitinov e Todd Perry che hanno battuto in finale Jaroslav Levinský e David Škoch 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tim Crichton /  Andrés Schneiter (semifinali)
 Julian Knowle /  Thomas Strengberger (semifinali)

 Aleksandar Kitinov /  Todd Perry (Campioni)
 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Linz Challenger 2001